Андрей Андреевич Шипилов (23 июля 1999 года) — российский футболист, играющий на позиции защитника. С 2018 года игрок узбекистанского клуба «Металлург» из города Бекабад.

Сын Андрея Шипилова — в прошлом футболиста, ныне тренера.

В России в 2016 году сыграл семь матчей за молодёжную команду «Тосно», также в том году выступал в составе команды «СПбГУ-Балтавто» в первенстве Санкт-Петербурга среди молодёжных команд, в первенстве Санкт-Петербурга среди юношеских команд, а также в Кубке Санкт-Петербурга.

Ссылки 
 Профиль на championat.com
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на официальном сайте ФФСПб 

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Бекабад